Satan kan syfta på:

 Satan – det ondas furste i tillvaron
 SATAN – ett äldre datorprogram inom datorsäkerhet, se Security Administrator Tool for Analyzing Networks
 Satan (musikgrupp) –  ett brittiskt heavy metal band som bildades 1979
 Satan (djur) – ett fisksläkte
 Satan – Nato-rapporteringsnamn för missilen R-36M Vojevoda

Personer
 Miroslav Šatan (1974–), ishockeyspelare